La  peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Allemagne)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  brigade d'infanterie (Inde britannique)
  (Royaume-Uni)
  de fusiliers motorisés de la Garde (Russie)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)